Список Магнитского (также известен как Список Кардина) — перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.

Список назван по имени сенатора США Бенджамина Кардина, который, совместно с членом Палаты Представителей Джеймсом Макговерном, 26 апреля 2010 года обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с просьбой ввести ряд персональных санкций против этих людей с приложением списка имён.

Изначально список содержал 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital и в преследовании Сергея Магнитского. В дальнейшем, когда на основе инициатив Кардина и других лиц в разных странах принимались различные нормативные акты, количество людей в них порой отличалось от исходного списка.

Предыстория 

В 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд рублей, что считается крупнейшим в истории единовременным хищением средств из государственного бюджета России. Первыми это преступление обнаружили сотрудники фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, среди которых были Эдуард Хайретдинов, Владимир Пастухов, Джемисон Файерстоун и Сергей Магнитский. Они инициировали следствие по факту хищения бюджетных средств, в рамках которого стал очевиден перечень участников преступления, включающий в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.

24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора № 1 г. Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники раскрытого Сергеем и его коллегами хищения.

В апреле 2010 года сенатор Бенджамин Кардин попросил госсекретаря Хиллари Клинтон закрыть визовый коридор в США для 60 российских чиновников, причастных к этому хищению и к смерти Сергея. В мае того же года семья покойного С. Магнитского получила официальные соболезнования от президента Барака Обамы. В сентябре 2010 г. конгресс США проголосовал за инициативу Кардина. То же самое в декабре сделал Европарламент.

Законодательное признание списка 

16 декабря 2010 года Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Резолюция не имеет обязательной силы, но рекомендует правительствам стран ЕС изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых в документах, связанных с делом Магнитского.

В американском конгрессе инициатива Кардина и Маковерна рассматривалась под названием . Будущий закон был составлен таким образом, чтобы исполнительные органы власти США в любой момент имели возможность добавлять и удалять людей из «Списка…»: он «будет открытым для пополнения, но закрытым для публики».

В сентябре 2012 года стало известно, что Великобритания уже ввела в действие свой «закон Магнитского». Тогда же стало известно, что введение в пределах стран санкций, предусмотренных «законом Магнитского», предложили депутаты Швеции и Нидерландов. Помимо США и Великобритании, о своей готовности присоединиться к санкциям против убийц Сергея в разное время говорили власти Канады, Польши и Эстонии.

В декабре 2012 года президентом США Бараком Обамой был подписан закон , получивший известность под названием «Закон Магнитского», создающий механизм, позволяющий госсекретарю США без согласования с Конгрессом включать любых зарубежных коррупционеров и преступников в санкционный список. Первые 18 человек были официально включены в американский список 12 апреля 2013 года.

Список 
Ниже представлен перечень людей в исходном списке Кардина. Он был опубликован в апреле 2010 года на сайте Американской  председателем которой в то время был Бен Кардин. Список содержит имена российских чиновников и краткое описание роли каждого из них в деле Магнитского.

Последующие пополнения списка 
В резолюции Европарламента от 16 декабря 2010 года список Кардина дополнен ещё одним персонажем — судьёй Артуром Карповым.

12 апреля 2013 года США к своему списку добавили двух лиц, не связанных с делом Магнитского:
 Леча Богатырёв, подозреваемый в убийстве Умара Исраилова (бывшего телохранителя Рамзана Кадырова).
 Казбек Дукузов, подозреваемый в убийстве в Москве главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова.

В апреле 2014 года Европарламент принял очередную резолюцию — запрет на въезд в страны ЕС и замораживание европейских активов (если таковые обнаружатся) 32 лиц, которые, по мнению европейских депутатов, несут непосредственную ответственность за смерть Сергея Магнитского.

В январе 2017 года в список внесены:
 Александр Бастрыкин;
 Станислав Гордиевский;
 Дмитрий Ковтун;
 Андрей Луговой;
 Геннадий Плаксин.
20 декабря 2017 года в список был добавлен Рамзан Кадыров, а также начальник аргунского РОВД Аюб Катаев, которого называли причастным к преследованиям и пыткам геев в Чечне в 2017 году. Также в списке оказались некие Юлия Майорова, Андрей Павлов, Алексей Шешеня.

21 декабря в список был внесён сын Генпрокурора России Артём Чайка с формулировкой «за использование положения своего отца, чтобы несправедливо выигрывать госконтракты, получать госактивы и для влияния на бизнес-конкурентов».

В культуре 
Список Магнитского упоминается в музыкальном клипе «Сиськи» группы «Ленинград».

Примечания

Ссылки 
 
 

Списки персоналий России
Европейский парламент
Дело Магнитского
Списки:Политика
Коррупция в России
Права человека в России
Российско-американские отношения
Статьи о списках
2010-е годы в России